Естонський футбольний зимовий турнір 2016 — 3-й розіграш Естонського футбольного зимового турніру. Команди були розділені на три групи по 6 команд.

Груповий етап

Група А 
Матчі пройшли з 8 січня до 6 лютого 2016 року.

Результати

Група В 
Матчі пройшли з 9 січня до 6 лютого 2016 року.

Результати

Група С 
Матчі пройшли з 24 січня до 24 лютого 2016 року.

Результати

Посилання 
 Естонський футбольний зимовий турнір на soccerway 

2016
2016 у футболі